Trick or Treat (in inglese, "dolcetto o scherzetto?") può riferirsi:

Cinema
Morte a 33 giri (Trick or Treat) – film horror del 1986 di Charles Martin Smith
La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat) – film del 2008 di Michael Dougherty
La notte di Halloween (Trick or Treat) – cartone animato Disney d'esordio della strega Nocciola

Musica
 Trick or Treat  – gruppo musicale power metal
 Trick or Treat  – album musicale dei Fastway del 1986
 Trick or Treat  – album di Paul Brady del 1991

Altro
 Paperino e le forze occulte (Trick or Treat) – storia a fumetti Disney d'esordio della strega Nocciola
 Trick-or-Treat for UNICEF  – iniziativa benefica in favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia 
 frase pronunciata dai bambini nei paesi anglosassoni nella notte della ricorrenza di Halloween